Григорий Михайлович Ротин (9 ноября 1918 года, село Дедуровка — 10 февраля 1980 года, Орск, Оренбургская область) — начальник участка дробильно-агломерационного цеха № 1 комбината «Южуралникель» Министерства цветной металлургии СССР, Оренбургская область. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1918 году крестьянской семье в селе Дедуровка (сегодня Оренбургский район Оренбургской области). С 1933 года — каменщик, машинист крана на строительстве различных объектов в Орске. В 1939 году призван на срочную службу в Красную Армию.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал помощником командира взвода связи в составе 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-ой гвардейской кавалерийской дивизии.

В 1946 году демобилизовался и возвратился в Орск, где стал трудиться машинистом крана, старшим машинистом на комбинате «Южуралникель». Получил среднее образование в вечерней школе. В 1959 году окончил Орский индустриальный техникум. Потом работал техником-металлургом, старшим мастером, начальником участка дробильно-агломерационного цеха № 1 «Южуралникеля».

Внедрил несколько десятков рационализаторских предложений, в результате чего значительно возросла производительность труда. Участок цеха № 1, которым руководил Григорий Ротин, досрочно выполнил коллективное социалистическое обязательство и плановые производственные задания Семилетки (1959—1965), выдав сверх плана более 57 тысяч тонн агломерата. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

После выхода на пенсию проживал в Орске. Скончался в 1980 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Славы 3 степени
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За отвагу» (23.09.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 Россовский В. П.,  Ротин Григорий Михайлович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
 Ротин Григорий Михайлович, Орский краеведческий музей